

Cinema
 The Quarry – cortometraggio muto del 1915
 The Quarry Mystery – cortometraggio muto del 1914 diretto da Cecil M. Hepworth
 Queen of the Quarry – cortometraggio muto del 1909 diretto da Sidney Olcott

Geografia
 Granite Quarry – comune degli Stati Uniti d'America, in Carolina del Nord, contea di Rowan
 Quarry Bay – area sottostante al Monte Parker nel Distretto Orientale di Hong Kong

Persone
 Jerry Quarry (1945-1999) – pugile statunitense
 Robert Quarry (1925-2009) – attore statunitense

Altro
 Penrhyn Quarry – cava di ardesia nei pressi di Bethesda in Galles